Москали — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Москали — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Москали — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Россия 
 Москали — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Москали — бывшая деревня в Чердынском районе Пермского края, упразднена в 2001 году.
 Москали — деревня в Томском районе Томской области.

Украина 
 Москали — село в Черниговском районе Черниговской области.